Sium carum är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Heinrich Weber. Sium carum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
carum